Убьяле-Кланеццо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 1388 человек (2008 г.), плотность населения составляет 189 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 24010. Телефонный код — 0345.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица, празднование во второе воскресение октября, святой Готтард, празднование 3 мая, и святой апостол Варфоломей.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики